Rannbach ist ein Gewässername:

 Rannbach (Miesenbach), rechter Zufluss des Miesenbachs (zur Feistritz, zur Lafnitz) nach Miesenbach bei Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Rannbach (Pfinz), rechter Zufluss der Pfinz am Ortsende von Nöttingen, Gemeinde Remchingen, Enzkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rambach
 Rammbach
 Rannach
 Rannachbach